Esistono più comuni francesi con questo nome

Athée – Côte-d'Or
Athée – Mayenne